Bühlen ist ein Ortsteilname:

 Bühlen (Aichhalden), Weiler der Gemeinde Aichhalden, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg  
 Bühlen (Heiligenberg), Weiler der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Buhlen
 Bühle
 Bühlenhausen
 Bühler